Horvátország
Nisko falu Klissza községben, Split-Dalmácia megyében

 Lengyelország
Nisko város Nisko községben, a Niskoi járásban, a Kárpátaljai vajdaságban